Zongo est un nom propre.

Toponymie

Zongo, un quartier de la capitale, Cotonou.

Zongo, une vallée dans la zone des Yungas dans le département de La Paz ;

Zongo, un village du département et la commune rurale de Barsalogho, dans la province du Sanmatenga et la région du Centre-Nord ;
 Zongo, un village du département et la commune rurale de Kalsaka, dans la province du Yatenga et la région du Nord ;
 Zongo, un village du département et la commune rurale de Loumbila, dans la province de l'Oubritenga et la région Plateau-Central ;
 Zongo, un village du  arrondissement du département et la commune urbaine de Ouagadougou, dans la province du Kadiogo et la région du Centre ;
 Zongo, un village du département et la commune rurale de Soudougui, dans la province du Koulpélogo et la région du Centre-Est ;

Zongo, ville de la province du Sud-Ubangi ;
 Zongo, localité de la province du Bas-Congo, connu pour :
 les Chutes de Zongo ;
 le Barrage de Zongo ;

Autres 
 Zongo, un cratère d'impact situé dans le quadrangle d'Argyre de la planète Mars.
 Un Zongo, un gîte d'étape ou station, et par extension un quartier ou une petite ville de transit habité principalement par les Haoussas, abritant essentiellement une grande mosquée, un centre commercial, une gare. On trouve un zongo à Lomé, Lagos, Accra, Ndjamena, Yaoundé, Cotonou, Niamey...

Patronyme 

 Bernard Zongo (1962-à), écrivain et homme de lettres français d'origine burkinabè ;
 Mareshal Zongo, humoriste, comédien, acteur, chanteur et producteur ivoirien ;
 Norbert Zongo (1949-1998), journaliste burkinabé assassiné ;
 Safiatou Lopez-Zongo (1976-), femme d'affaires et militante des droits humains burkinabée ;
 Zongo, personnage de la série de bande dessinée Donjon.